Emperadors llatins de Constantinoble:
 Balduí I de Constantinoble (VI d'Hainaut i IX de Flandes) conegut per Balduí de Flandes
 Balduí II de Courtenay 
 Reis de Bèlgica:
 Balduí I de Bèlgica
 Reis de Jerusalem:
 Balduí I de Jerusalem
 Balduí II de Jerusalem.
 Balduí III de Jerusalem
 Balduí IV de Jerusalem.
 Balduí V de Jerusalem
 Comtes d'Hainaut o Hainault:
 Balduí I d'Hainaut
 Balduí II d'Hainaut.
 Balduí III d'Hainaut
 Balduí IV d'Hainaut.
 Balduí V d'Hainaut
 Balduí VI d'Hainaut.
 Comtes de Flandes:
 Balduí I de Flandes
 Balduí II de Flandes.
 Balduí III de Flandes
 Balduí IV de Flandes.
 Balduí V de Flandes
 Balduí VI de Flandes.
 Balduí VII de Flandes
 Balduí VIII de Flandes.
 Balduí IX de Flandes
 Comtes d'Edessa:
 Balduí I d'Edessa (1098-1100) 
 Balduí II d'Edessa (1100-1118)